Армен Назарян:
 Назарян, Армен Владимирович (род. 1982) — армянский дзюдоист, чемпион Европы по дзюдо (2005).
 Назарян, Армен Людвигович (род. 1974) — армянский и болгарский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (1996, 2000).